Emmett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Emmett Township (Kansas)
 Emmett Township (Michigan)

Siehe auch:
 Emmet Township